Sauber C18 je Sauberjev dirkalnik Formule 1, ki je bil v uporabi v sezoni 1999, ko sta z njim dirkala Jean Alesi in Pedro Diniz. Dirkača sta se uspela petkrat uvrstiti med dobitnike točk s šestimi mesti Jeana Alesija na Velikih nagradah San Marina in Japonske ter Pedra Diniza na Velikih nagradah Kanade, Velike Britanije in Avstrije. Skupno je teh pet točk Sauberju prineslo osmo mesto v konstruktorskem prvenstvu, kar je najslabši rezultat moštva od vstopa v Formulo 1 v sezoni 1993.

Popolni rezultati Formule 1
|- 
| rowspan="3"| 
| rowspan="3"| Sauber
| rowspan="3"| Petronas V10
| rowspan="3"| 
||
|| AVS
|| BRA
|| SMR
|| MON
|| ŠPA
|| KAN
|| FRA
|| VB
|| AVT
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| EU
|| MAL
|| JAP
| rowspan="3"|5
| rowspan="3"|8.
|-
| Jean Alesi
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#DFFFDF"| 6
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 14
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 8
|bgcolor="#CFCFFF"| 16
|bgcolor="#CFCFFF"| 9
|bgcolor="#CFCFFF"| 9
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 7
|bgcolor="#DFFFDF"| 6
|-
| Pedro Diniz
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#DFFFDF"| 6
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#DFFFDF"| 6
|bgcolor="#DFFFDF"| 6
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 11
|}

Viri 

‎

C18
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 1999